Eulachnus är ett släkte av insekter som beskrevs av Del Guercio 1909. Enligt Catalogue of Life ingår Eulachnus i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen barkbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Eulachnus